L'université technique d'ingénieurs civils est une université publique de Bucarest, en Roumanie, fondée en 1864.

Lien externe 
  Site officiel

Tehnică de Construcții